Bryant může být:

 bryant – monotypický rod, náležící do čeledi vřesovcovité

příjmení osob
 Anita Bryant (* 1940) – americká zpěvačka
 Bobby Bryant (1934–1998) – americký jazzový trumpetista a hráč na křídlovku
 Chad Bryant (* 1971) – americký historik
 Joy Bryantová (* 1976) – americká herečka a bývalá modelka
 Karina Bryantová (* 1979) – reprezentantka Spojeného království v judu
 Kobe Bryant (1978–2020) – americký profesionální basketbalista
 Martin Bryant (* 1967) – australský masový vrah
 Petra Bryant (* 19??) – anglická herečka, spisovatelka a scenáristka českého původu
 Ray Bryant (1931–2011) – americký jazzový klavírista a hudební skladatel